Дзюба — українське, білоруське й польське прізвище, утворене від прізвиська Дзюба — ряба людина (зі слідами віспи на обличчі).

Люди з прізвищем Дзюба 
 Дзюба Андрій Андрійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дзюба Андрій Євгенійович — майор Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Дзюба Андрій-Василь Ігорович — лейтенант Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня.
 Дзюба Вадим Сергійович — солдат резерву МВС України, учасник російсько-української війни.
 Дзюба Валентин Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у процесі російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дзюба Віктор Михайлович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дзюба Дмитро або «Джимбо» — музикант українського альтернативного гурту ТОЛ.
 Дзюба Іван Михайлович (1918—1995) — заслужений льотчик-випробувач СРСР, Герой Радянського Союзу.
 Дзюба Іван Михайлович — Герой України, український літературознавець, критик, громадський діяч, дисидент радянських часів, другий Міністр культури України (1992–1994). Академік НАНУ. Головний редактор журналу «Сучасність», член редколегій наукових часописів «Київська старовина», «Слово і час», «Євроатлантика» тощо.
 Дзюба Лілія Дмитрівна (1943—1983) — радянська актриса. Була членом Спілки кінематографістів України.
 Дзюба Марія Василівна — українська письменниця, член Національної спілки письменників України.
 Дзюба Микола Григорович — народний депутат України 1-го скликання, обраний по Оболонському виборчому округу № 11.
 Дзюба Олег Андрійович (1952) — український естрадний і камерний співак, педагог. Народний артист України.
 Дзюба Олена Миколаївна — дослідниця історії України середніх віків.
 Дзюба Роман Олексійович (1987-2022) — старший солдат Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Дзюба Руслан Володимирович (1971) — український військовик, генерал-майор. Заступник командувача Національної гвардії України.
 Дзюба Сергій Васильович (1978) — український сценарист, режисер, письменник. Співавтор книги «Заборонений» та сценарист однойменного фільму.
 Дзюба Сергій Вікторович (1964) — український письменник.
 Дзюба Сергій Вікторович — український державний службовець, член НКРЗІ (з 2014).
 Дзюба Сергій Миколайович — український футбольний функціонер, футбольний арбітр Національної категорії.
 Дзюба Сергій Михайлович (1957 р. н.) — доктор фізико-математичних наук, професор. Автор фундаментальних робіт з якісної теорії диференціальних рівнянь і якісної теорії управління. З 1999 р. — зав. кафедрою математичної економіки і інформатики Тамбовського державного університету ім. Г. Р. Державіна.
 Дзюба Степан — український промисловець і політичний діяч у Канаді. Орден Канади (1971), мер Вінніпега (1957–1977). Ініціатор споріднення Вінніпега і Львова (1973).

Див. також 

 Дзюб Іван Петрович
 Дзюбінський Кристіан
 Дзюбанівка
 Дзюбівка
 Дзюбівщина
 Дзюброве

Примітки 

Українські прізвища